La Roca Punxeguda és una muntanya de 876,7 metres d'altitud del terme municipal de Soriguera, a la comarca del Pallars Sobirà. Pertanyia a l'antic terme d'Estac.

Està situat a l'esquerra de la Noguera Pallaresa, en el vessant de ponent de la Muntanya de Sant Mauri, a l'oest-sud-oest del poble d'Arcalís i al nord de la Mare de Déu d'Arboló.

Referències

Enllaços externs 
 La Roca Punxeguda en el seu entorn, a l'Institut Cartogràfic de Catalunya

Muntanyes de l'antic municipi d'Estac